Slivnica (gmina Posedarje) – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Posedarje
 Slivnica (gmina Dimitrovgrad) – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Dimitrovgrad
 Slivnica (miasto Vranje) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w mieście Vranje
 Slivnica pri Mariboru – wieś w Słowenii, w gminie Hoče-Slivnica
 Spodnja Slivnica – wieś w Słowenii, w gminie Grosuplje
 Zgornja Slivnica – wieś w Słowenii, w gminie Grosuplje
 Slivnica pri Celju – wieś w Słowenii, w gminie Šentjur

 Gmina Hoče-Slivnica – gmina w Słowenii
 Slivnica - potok na Słowacji, w dorzeczu Nitry